Zion Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Zion Township du comté de Lake en Illinois.
   du comté de Stearns dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships